Kaonde peut être :
 les Kaonde, un peuple de Zambie et de République démocratique du Congo ;
 le chikaonde, langue des Kaondes.